Андре́й Ю́рьевич Соколо́в:
 Соколов, Андрей Юрьевич (род. 1963) — советский, российский и французский шахматист.
 Соколов, Андрей Юрьевич (род. 1972) — латвийский шахматист.